Chevroux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chevroux, Ain, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Chevroux, Vaud, ort och kommun,